Neuenburg ist der Name folgender Orte:
 Neuenburg NE, deutscher Name der Stadt Neuchâtel. Nach ihr sind benannt:
 Kanton Neuenburg, Kanton der Schweiz (französisch République et Canton de Neuchâtel, NE), 
 Bezirk Neuenburg, ehemaliger Bezirk im Kanton Neuenburg, Schweiz 
 Neuenburgersee
 Neuenburg am Rhein, Stadt im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Neuenburg (Friesland), Ortsteil der Gemeinde Zetel im Landkreis Friesland, Niedersachsen

historisch: 
 Grafschaft/Fürstentum Neuenburg, siehe Liste der Herrscher von Neuenburg
 veralteter deutscher Name von Neufchâteau (Vosges)
 Novigrad (Istrien), Stadt in Kroatien
 Jaunpils, Ort in der ostkurländischen Hochebene, Lettland
 Nowogródek Pomorski, Gemeinde in der Woiwodschaft Westpommern, Polen (dt. Neuenburg (Soldin))
 Nowe (Stadt), Stadt in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen (dt. Neuenburg in Westpreußen oder Neuenburg/Weichsel)
 Nymburk, Stadt in Böhmen, Tschechien (Neuenburg an der Elbe)

Baulichkeiten:
 Schloss Neuenburg (Freyburg), Schloss bei Freyburg an der Unstrut im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Schloss Neuenburg (Guebwiller), Schloss in Guebwiller, Frankreich
 Schloss Neuenburg (Kurland), Stammsitz des baltischen Zweiges der Familie von der Recke
 Schloss Neuenburg (Schweiz), in Neuenburg (Neuchâtel), Hauptort des Kantons Neuenburg, Schweiz
 Schloss Neuenburg (Zetel), Schloss in Zetel-Neuenburg im Landkreis Friesland, Niedersachsen, Deutschland
 Burg Neuenburg (Blumberg), abgegangene Burg bei Blumberg im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg 
 Burg Neuenburg (Durach), Ruine im Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Neuenburg (Kandern), Weiherhaus bei Kandern
 Neuenburg (Kleinkems), abgegangene Burganlage in Kleinkems, einem Ortsteil der Gemeinde Efringen-Kirchen im Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg.
 Burg Neuenberg, Burgruine bei Lindlar-Scheel im Oberbergischen Land, Nordrhein-Westfalen
 Burg Neuenburg (Löffingen), abgegangene Burg bei Löffingen-Bachheim im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Burgstall Neuenburg (Sugenheim) abgegangene Burg bei Sugenheim im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Burg Neuenburg (Triefenstein), abgegangene Burg bei Kloster Triefenstein im Kreis Main-Spessart, Bayern
 Burg Neuenburg, Burgruine bei Untervaz im Kanton Graubünden, Schweiz, siehe Burg Neuburg (Untervaz)
 Burg Neuenburg (Weinfelden), Burgruine in Weinfelden im Kanton Thurgau, Schweiz
 Ordensburg Neuenburg, in Nowe in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen

Neuenburg, von Neuenburg ist der Name folgender Familien und Personen:
 ein Schweizer Grafengeschlecht, siehe Neuenburg (Adelsgeschlecht)
 ein französisches Adelsgeschlecht, Seigneurs, siehe Neuchâtel-Bourgogne
 eine weitere Adelsfamilie, siehe Thumb von Neuenburg
 Heinrich von Neuenburg, von 1263 bis 1274 Bischof von Basel
 Humbert von Neuenburg, von 1395 bis 1417 Bischof von Basel
 Mangold von Neuenburg, Bischof von Würzburg und Herzog in Franken (1287–1303)
 Matthias von Neuenburg, mittelalterlicher Chronist
 Matthias von der Recke zu Neuenburg († 1580), Komtur zu Doblen

Siehe auch:
 Neuburg, Neunburg
 Neue Burg (Begriffsklärung)
 Neuenbürg (Begriffsklärung)
 Neuenberg
 Neuchâtel
 Neufchâtel
 Newcastle
 Niwenburch 
 Novohrad
 Novograd
 Neues Schloss, Neuschloß